Onderdistrict in Indonesië
 Mranggen (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Mranggen (Jatinom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Mranggen (Mranggen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Mranggen (Polokarto), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Mranggen (Srumbung), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Mranggen (Purwoasri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java